Strahler bezeichnet:

ein Objekt, das elektromagnetische Strahlung aussendet, siehe Elektromagnetische Welle
ein Objekt, das Teilchenstrahlung aussendet
ein Objekt, das zur Prüfung von Messgeräten verwendet wird, siehe Prüfstrahler oder Umschlossener Strahler
einen alpinen Mineraliensucher, siehe Strahler (Tätigkeit)
eine in Westdeutschland in den 1970er Jahren bekannte Zahnpasta, siehe Strahler 70
einen Scheinwerfer
eine Strahlungsheizung (Heizstrahler)

Strahler ist der Familienname folgender Person:
 Arthur Newell Strahler (1918–2002), US-amerikanischer Hydrologe und Professor